Bristol County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Bristol County (Massachusetts)
 Bristol County (Rhode Island)

Bristol County steht für:
 Bristol County (Schiff) (LST 1198), Panzerlandungsschiff der United States Navy

Siehe auch:
Für die zeremonielle Grafschaft (County) Bristol in England siehe: Bristol